Bethel Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Bethel Historic District (Bethel, Delaware), NRHP-ID: 75000544
 Bethel Historic District (Bethel, Missouri), NRHP-ID: 70000350